Kedves ellenségem – Longyear amerikai író fantasztikus novellája
 Kedves ellenségem – Webster amerikai írónő novellája
 Kedves ellenségem – Longyear novellájából készült film